Donja Dubrava est un toponyme qui peut désigner :
Donja Dubrava, un quartier de Zagreb, la capitale de la Croatie ;
Donja Dubrava, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Međimurje.